Esta é uma lista de países por número de Óscares de Melhor Filme Internacional (chamado Óscar de Melhor Filme Estrangeiro antes de 2020) mostrando o número total de filmes submetidos, indicados e vencedores do Óscar de Melhor Filme Internacional por cada país. Ela segue a convenção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, não agrupando os números de países extintos com os de seus estados sucessores. Até 2021, pelo menos um filme foi submetido por 133 países diferentes, tendo 62 desses recebido pelo menos uma indicação e 28 vencido o prêmio.

Número de Óscares de Melhor Filme Internacional por país 
A lista foi adaptada da base de dados oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Submissões por ano

Ver também 

 Oscar de melhor filme internacional
 Lista dos indicados ao Oscar de melhor filme internacional

Listas de países